Marco Perperna o Perpenna (dal latino Marcus Perperna o Perpenna) fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
Marco Perperna – ambasciatore presso Genzo, re degli Illiri, nel 168 a.C.; 
Marco Perperna – console nel 130 a.C.;
Marco Perperna – console nel 92 a.C.;
Marco Perperna Ventone – pretore e partigiano del partito mariano.